Комсомольська міська рада  — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Комсомольська міська рада — Донецька область, Старобешівський район

 Комсомольська міська рада — колишня назва Горішньоплавнівської міської ради (Полтавська область, м. Горішні Плавні)

Див. також 
 Комсомольська районна рада
 Комсомольська селищна рада
 Комсомольська сільська рада